Tokarev kan syfta på:

 Tokarev (film) – en amerikansk actionthriller från 2014, regisserad av spanjoren Paco Cabezas, originaltitel Rage
 Tokarev SVT-38 – ett ryskt vapen
 Tokarev SVT-40 – ett vapen som användes i stor skala under andra världskriget
 Tokarev TT-33 – en automatpistol i 7,62 × 25 mm
 Tokarev (udde i Antarktis) – en udde i Antarktis

Personer
 Fedor Tokarev (1876–1968), en rysk vapenkonstruktör